

Persone
 Fausto Bagatti Valsecchi – architetto e avvocato italiano
 Giuseppe Bagatti Valsecchi – architetto e avvocato italiano
 Pier Fausto Bagatti Valsecchi – architetto italiano
 Pietro Bagatti Valsecchi – pittore e miniaturista italiano

Altro
 Museo Bagatti Valsecchi – dimora storica di Milano
 Villa Bagatti Valsecchi – villa di Varedo